Мехи — деревня в юго-восточной части Порховского района Псковской области. Входит в состав сельского поселения «Логовинская волость».

Расположена в 21 км к юго-востоку от города Порхов и в 3 км к северо-западу от волостного центра Логовино.

Численность населения по состоянию на 2000 год составляла 12 жителей.

Примечания

Населённые пункты Порховского района